Любша () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бжегский повят, Опольское воеводство. Население — 8587 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Блота
 Боруцице
 Чепелёвице
 Добжинь
 Гарбув
 Косцежице
 Любич
 Любша
 Монкошице
 Михаловице
 Мыслибожице
 Нове-Кольне
 Новы-Свят
 Пястовице
 Писажовице
 Рацишув
 Рогалице
 Рошковице
 Шидловице
 Смеховице
 Тарновец

Поселения 
 Борек
 Борута
 Копалина
 Ксёнжковице
 Ледница
 Лесьна-Вода
 Ставы
 Замче
 Злотувка

Соседние гмины 
 Бжег
 Гмина Ельч-Лясковице
 Гмина Намыслув
 Гмина Олава
 Гмина Попелюв
 Гмина Скарбимеж
 Гмина Сверчув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Бжегский повет Опольского воеводства